Pinet, település Albániában
Pinet, település Franciaországban, Hérault megyében
Pinet, település Spanyolországban, Valencia tartományban